Mousli ist der Familienname folgender Personen:

 Lillian Mousli (Künstlername: L. G. X. oder LGX Lillian Mousli; * 1960), deutsch-amerikanische Comiczeichnerin, Illustratorin und Malerin
 Luna Al-Mousli (* 1990), österreichische Autorin und Grafikerin mit syrischen Wurzeln
 Tarek Mousli, libanesischer Karateka und Mitglied der Revolutionären Zellen